Aschauer Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Aschauer Bach (Aschauer Ache), linker Zufluss des Unterlaufs Reither Ache der Aschauer Ache vor Rettenbach, Gemeinde St. Johann in Tirol, Bezirk Kitzbühel
 Aschauer Bach (Saalach), rechter Zufluss der Saalach beim Haiderhof, Gemeinde Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern; durchfließt die Aschauer Klamm
 Aschauer Bach (Ziller), linker Zufluss zum Ziller in Aschau im Zillertal, Bezirk Schwaz, Tirol

Siehe auch:
 Aschauer Ache, linker Nebenfluss der Großache, Bezirk Kitzbühel, Tirol